Сенкевич — білоруське прізвище.

Відомі носії:
 Генрик Сенкевич (1846—1916) — польський прозаїк.
 Сенкевич Леонід (* 1971) — український телевізійний журналіст, телеведучий.
 Сенкевич Максим Олегович (1989—2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сенкевич Олександр Анатолійович (* 1989) — український веслувальник на байдарках і каное, срібний призер літньої Універсіади у Казані.
 Сєнкевич Олександр Федорович (* 1982) — український політик, міський голова Миколаєва (2015—2017).
 Сенкевич Серафима Федорівна ( 1941) — українська художниця.
 Сенкевич Юрій Олександрович (1937—2003) — російський вчений-медик і телеведучий.

Інше 
 7980 Сенкевич (7980 Senkevich) — астероїд головного поясу.

Білоруські прізвища